Маккаллістер () — прізвище шотландського походження.

Люди 
  (. 1972) — північноірландський політик.
 Лон МакКаллістер (1923—2005) — американський актор кіно і телебачення.

Вигадані персонажі
 Кевін МакКалістер — головний герой серії фільмів та ігор «Сам удома».

Див. також 
 Макаллістер
 Макалістер
 
 Макалестер